Juhász Imre (születési év?) bélyegtervező
 Juhász Imre (1936–2012) Gábor Dénes-díjas feltaláló, csont- és ízületpótló protézisek kifejlesztője
 Juhász Imre operatőr 
 Juhász Imre (?) pap, a New York-i Szent István római katolikus magyar templom segédlelkésze
 Juhász Imre (1963) jogtudós, alkotmánybíró
 Juhász Imre matematikus, egyetemi tanár
 Juhász Imre (?) színész, szinkronszínész

Jegyzetek